Понедельник — многозначное слово.

 Понедельник — первый день недели.
 Понедельник, Андрей Валерьевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Понедельник, Виктор Владимирович (1937—2020) — советский футболист и спортивный журналист.
 «Понедельник» — фильм 2020 года.

См. также 
 Светлый понедельник (или Пасхальный понедельник) — название праздничного дня Светлой седмицы.
 Поливальный понедельник — традиция у некоторых славянских народов обливания водой в Светлый понедельник.
 Чистый понедельник (значения)
 Дети понедельника
 Понедельник начинается в субботу